Het Belgisch kampioenschap rally 2013 was de zesendertigste jaargang van het Belgisch kampioenschap rally, georganiseerd door de RACB. In 2013 ging het kampioenschap door onder de naam "BFO Belgian Rally Championship".

Kalender

Overzicht per rally

Eindklassement BFO BRC

Externe links 
 Officiële website RACB
 Officiële website BRC
 eWRCresults met resultaten

Belgisch kampioenschap rally
Rally in 2013